Wer Wind sät, wird Sturm ernten ist ein Sprichwort, das auf eine Bibelstelle im Buch Hosea zurückgeht („Denn sie säen Wind und werden Sturm ernten“, Kapitel 8, Vers 7 ).

Wer den Wind sät steht für:

 Wer den Wind sät (Theaterstück), Theaterstück von Jerome Lawrence und Robert E. Lee (1955) 
 Wer den Wind sät (1960) (Inherit the Wind), US-amerikanischer Film von Stanley Kramer
 Wer den Wind sät (Inherit the Wind), Verweistitel von Der Brady-Skandal, US-amerikanischer Spielfilm von  David Greene (1988) 
 Wer den Wind sät. Was westliche Politik im Orient anrichtet, Sachbuch von Michael Lüders (2015), siehe Michael Lüders#Wer den Wind sät (2015)

Wer Wind sät steht für:
 Wer Wind sät (Pearl S. Buck) (Voices in the House), Roman von Pearl S. Buck (1962)
 Wer Wind sät – Ein Taunuskrimi, deutscher Fernsehfilm von Markus Rosenmüller (2015)
 Wer Wind sæt, Album von Saltatio Mortis (2009)

Weitere Bezüge zum Bibelzitat
 Sowing the Wind, Roman von Martha Dodd (1945), in deutscher Übersetzung Die den Wind säen (Berlin, 1947)

Siehe auch: